Александр Иванович Урсати (1848 — после 1918) — инженер путей сообщения; первый начальник изыскательской экспедиции по разведке трассы (1887—1889) и первый начальник строительства Уссурийской дороги (1891—1892).

Биография 
Родился в дворянской семье. Окончил Казанскую классическую гимназию и Петербургский институт инженеров путей сообщения (1873) «со званием гражданского инженера с правом производства строительных работ и с правом на чин коллежского секретаря по вступлению на гражданскую службу».

Служил инженером без содержания при Министерстве путей сообщения. 8 января 1874 года по личной просьбе был «уволен в общество Ростово-Владикавказской железной дороги». В августе 1875 года вернулся в министерство и был «прикомандирован для занятий к техническо-инспекторскому отделу Комитета железных дорог». Затем работал на Донецкой Каменноугольной, Криворожской и Баскунчакской магистралях. 4 сентября 1884 года был причислен к Временному управлению казённых железных дорог.
 
7 июня 1887 года назначен начальником экспедиции по производству изысканий Южно-Уссурийской железной дороги; за неполные два года трассировка будущей магистрали была закончена, материалы представлены в комитет министров. 1 мая 1889 года отозван в распоряжение Временного управления железных дорог. «Высочайший рескрипт» о начале строительства Великого Сибирского пути и начальной его части — Южно-Уссурийской железной дороги (Владивосток — Никольское — Спасское — Графская) — последовал 17 марта 1891 года; начальником строительства дороги до октября 1892 года был А. И. Урсати.

Затем был помощником начальника по постройке Западно-Сибирской железной дороги , строил Закаспийскую магистраль (от Самарканда до Андижана с веткой на Ташкент) , в честь него была названа станция Урсатьевская (с 1963  переименована в Хаваст), производил изыскания и был начальником строительства северной части дороги между Оренбургом и Ташкентом, занимал ответственные должности в министерстве.

В 1899 за успешное завершение строительства ж/д А. И. Урсати досрочно произвели в действительные статские советники, таким образом, согласно «Табели о рангах» он стал генералом.

В 1912 году уволен со службы с «наградным годовым окладом» и пенсией.

Семья 
Жена — Юлиана Михайловна Свенчетти.

Дети — три сына, впоследствии стали железнодорожниками.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Второй Казанской гимназии
Выпускники института Корпуса инженеров путей сообщения
Железнодорожники Российской империи
Умершие в XX веке